Caenagnathoidea (з — «Щелепи сучасної форми») — група прогресивних овіраптороподібних динозаврів, що мешкали протягом крейдяного періоду (125-65 млн років тому) на території сучасної Азії і Північної Америки. Вони відрізнялися формою черепа, часто з великим гребенем на голові, і дзьобом, який нагадував папужий. Вони варіювалися у розмірах від каудіптерикса, який був розміром з індичку, до 8-метрового, вагою 1,4 тонни, гігантораптора.

Найдавнішим представником групи є Microvenator celer.

Класифікація 
Кладограма згідно з Phil Senter, 2007.

Примітки 

Ящеротазові
Надродини плазунів